Дехен, Эрнст Генрих — немецкий геолог, минералог, инженер, изобретатель, педагог. 
 Дехен — маленький ударный кратер в северо-западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.